Павел Леонидович Гаврилюк (; род. 1972, Киев) — американский православный богослов, философ религии, и историк Церкви. Доктор философии, титулярный профессор богословской кафедры университета святого Фомы в городе Сент-Пол, штат Миннесота, США, заштатный диакон Православной Церкви в Америке. Специализируется на Греческой патристике и современном православном богословии. Его сфера интересов также включает философию религии, литургические исследования и экуменические исследования.

Биография 
Родился в Киеве. Изучал физику в Московском физико-техническом институте (1988—1993). Он был одним из первых учёных из бывшего Советского Союза, приехавших в Соединенные Штаты для получения дипломной работы по теологии. В 2001 году он получил докторскую степень по патристике в аспирантуре по религиоведению Южного методистского университета в Далласе, штат Техас.

В 2001 году был рукоположен в сан диакона и стал клириком собора в городе Даллас. Впоследствии перешёл в Миннеаполис.

В Университете святого Фомы доктор преподаёт широкий спектр предметов: от вводного курса бакалавриата «христианская богословская традиция» до более специализированных курсов магистратуры, таких как «Патристика» и «восточное христианство». Он является основателем и организатором серии публичных лекций кафедры богословия, новых рубежей в богословских исследованиях и междисциплинарного факультетского коллоквиума. Преподавал курсы в следующих странах: Австралии, Бельгии, Канаде, Коста-Рике, Франции, Греции, Италии, Казахстане, Румынии, России, Сербии, Турции, Украине, Великобритании и Соединённых Штатах. Среди его приглашенных преподавателей — Гарвардская школа богословия (Кембридж, Массачусетс, США, Весна 2007 года), Кальвин-колледж (Гранд-Рапидс, Мичиган, США, Лето 2013 года), папский университет Святого Фомы Аквинского (Рим, Италия, осень 2005 года) и Украинский католический университет (Львов, Украина, март 2005 года).

1 сентября 2014 года переведён штатным клириком Свято-Троицкой церкви в городе Сент-Пол, штат Миннесота (Епархия Среднего Запада). 1 ноября 2016 года уволен на покой от исполнения приходских обязанностей.

Публикации 

 
  (существенно переработанная и расширенная версия русского оригинала)
 
 
 Pătimirea dumnezeului nepătimitor. Dialecticile găndirii patristice, trans. Dragoş Dâscă (Iassy: Doxologia, 2013). Panel discussion in Iasi, Romania in May 2015:
 
 
 
 
 The Spiritual Senses: Perceiving God in Western Christianity. Co-editedwith Sarah Coakley. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2014
 
 Письма 1947—1955 годов / прот. Александр Шмеман, прот. Георгий Флоровский; подготовка текста, публикация, составление, предисловие и комментарии Павла Гаврилюка. — Москва : Изд-во ПСТГУ, 2019. — 446 с. — ISBN 978-5-7429-1155-5 — 1500 экз.
 
 

 Пути возрождения святоотеческой системы оглашения в современной Церкви  // Quo Vadis 22. 2003. — C. 8-12.
 Theopatheia: Nestorius’s Main Charge against Cyril of Alexandria  // Scottish Journal of Theology 56 (2003), 190—207.
 Вечен ли ад? // Quo Vadis 25 (2004), 16-19.
 The Kenotic Theology of Sergius Bulgakov // Scottish Journal of Theology 58 (2005), 251—269.
 Melito’s Influence upon the Anaphora of Apostolic Constitutions 8. 12  // Vigiliae Christianae 59 (2005), 355—376.
 Знамения иных времен. О «Протоколах сионских мудрецов», антисемитизме, псевдоапокалиптике, обскурантизме и прочих недугах отечественного православного сознания  // Зеркало недели, March 19-24, 2005.
 The Signs of Other Times: The Protocols of the Elders of Zion, Anti-Semitism, Pseudo-Apocalypticism, and Obscurantism in Today’s Russian Orthodox Church // Religious Information Service of Ukraine, March 28, 2005.
 Melito’s Influence upon the Anaphora of Apostolic Constitutions 8. 12  // Vigiliae Christianae 59 (2005), 355—376.
 Universal Salvation in the Eschatology of Sergius Bulgakov // The Journal of Theological Studies 57 (2006), 110—132.
 The Judgment of Love: The Ontological Universalism of Sergius Bulgakov // Gregory McDonald, ed., «All Shall be Well»: Explorations in Universalism and Christian Theology, from Origen to Moltmann (Eugene, OR: Cascade, 2010).
 La salvezza universal delcreatonell’eschatologia di Sergij Bulgakov // Adalberto Mainardi, ed., L’uomocustode del creato: Atti del XX Convegnoecumenicointernazionale di spiritualitaortodossa, Bose, 5-8 settembre 2012 (Magnano: Edizioni Qiqajon, 2013), 287—314.
 Universal Salvation in the Eschatology of Sergius Bulgakov // The Journal of Theological Studies 57 (2006), 110—132.
 Eastern Orthodoxy (Philosophical Theology) // Paul Copan and Chad V. Meister, eds., The Routledge Companion to Philosophy of Religion (London: Routledge, 2007), 476—486.
 Eastern Orthodoxy (Philosophical Theology) // The Routledge Companion to Philosophy of Religion, ed. Paul Copan and Chad V. Meister (London: Routledge, 2007).
 The Participation of the Deacons in the Distribution of Communion in the Early Church  // St Vladimir’s Theological Quarterly 51 (2007), 255—275.
 Scripture and Regula Fidei: «Two Interlocking components of the Canonical Heritage» and «Canonical Liturgies: The Dialectic of Lex Orandiand Lex Credendi» // Canonical Theism, ed. William J. Abraham (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008).
 Did Pseudo-Dionysius the Areopagite Live in Constantinople?  // Vigiliae Christianae 62 (2008), 505—514.
 The Healing Process of Initiation: Toward the Retrieval of Patristic Catechumenate // P. L. Gavrilyuk et al., eds., Immersed in the Life of God: The Healing Resources of the Christian Faith. Essays in Honor of William J. Abraham (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 21-40.
 The Reception of Dionysius in Twentieth-Century Eastern Orthodoxy // Modern Theology 24/ 4 (October 2008), 707—723.
 The Reception of Dionysius in Twentieth-Century Eastern Orthodoxy // Sarah Coakley and Charles M. Stang, eds., Re-Thinking Dionysius the Areopagite (Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2009), 177—194.
 Дионисий Ареопагит в православном богословии двадцатого века // Труди Київської Духовної Академiї. 2013. — № 18. — С. 137—155.
 Scripture and Regula Fidei: Two Interlocking Components of the Canonical Heritage // William J. Abraham et al., eds., Canonical Theism: A Proposal for Theology and the Church (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 27-42.
 Canonical Liturgies: The Dialectic of Lex Orandiand Lex Credendi // William J. Abraham et al., eds., Canonical Theism: A Proposal for Theology and the Church (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), 61-72.
 Канонiчнi богослужiння: дiалектика lexorandi та lex credendi  // Фiлософська думка. 2013. — № 4. — С. 145—153.
 Чого св. Тома Аквiнський може навчити християнських теологiв в Українi? // Колегiя 2008. — № 14. 82-96.
 God’s Participation in Human Suffering in the Early Christian Theology of Martyrdom // in Proceedings of L.E.S.T. V (Leuven, forthcoming in 2008).
 Православный взгляд на наследие св. Фомы Аквинского: Попытка освободиться от стереотипов  // religion.in.ua, 29 сентября 2009
 God’s Impassible Suffering in the Flesh: The Promise of Paradoxical Christology  // T. J. White and J. Keating, eds. Divine Impassibility and the Mystery of Human Suffering (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2009), 127—149
 The Retrieval of Deification: How a Once-Despised Archaism Became an Ecumenical Desideratum // Modern Theology 25/4 (October 2009), 647—659.
 Тема обожения в богословии двадцатого века: как презираемый архаизм стал экуменическим символом // Труди Київської Духовної Академії. 2013. — № 19. — C. 109—122.
 Baptism in Pseudo-Dionysius’s Ecclesiastical Hierarchy  // Studia Liturgica 39/1 (2009), 1-14.
 God’s Impassible Suffering in the Flesh: The Promise of Paradoxical Christology  // T. J. White and J. Keating, eds., Divine Impassibility and the Mystery of Human Suffering (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2009), 127—149.
 Harnack’s Hellenized Christianity or Florovsky’s «Sacred Hellenism»: Questioning Two Metanarratives of Early Christian Engagement with Late Antique Culture // St Vladimir’s Theological Quarterly 54/3-4 (2010), 323—344.
 Eksellismenos Hristianismos tou Harnack i «ieros Ellenismos» tou Florofskou: Diereunontas duo meta-afigiseisgia tin sidzeuksi tou proimou Hristianikou politismou me ton politismo tis histeres arhaiotitos  // Theologia 81/4 (2010), 289—311.
 Patristic Thought // Daniel Patte, ed., The Cambridge Dictionary of Christianity (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010), 930—931.
 О полемическом использовании категории «запад» в православном богословии на примере неопатристического синтеза прот. Георгия Флоровского  // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2010. — Вып. 1 (29). — С. 61-78.
 Bulgakov, Sergius (Sergei) (1871—1944) // John Anthony McGuckin, ed., The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011), 77-78.
 Lossky, Vladimir (1903—1958) // John Anthony McGuckin, ed., The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011), 372—373.
 The Orthodox Renaissance  // First Things (December 2012), 33-37.
 Teaching Orthodox Theology in the Context of Christian Diversity // Pantelis Kalaitzidis et al., eds., Orthodox Handbook of Ecumenism: Resources for Theological Education (Volos, Greece: Volos Academy Publications, 2014), 884—888.
 Православне вiдродження: нова генерацiя теологiв  // Фiлософська Думка 3 (2012), 67-73
 God’s Participation in Human Suffering in the Early Christian Theology of Martyrdom // Terrence Merrigan and Frederik Glorieux, eds., ‘Godhead Here in Hiding’: Incarnation and the History of Human Suffering (Leuven: Peeters, 2012), 297—305.
 Тема участі Бога в людському стражданні у ранньохристиянському богослов'ї мучеництва  //
 Nineteenth- to Twentieth- Century Russian Mysticism // Julia A. Lamm, ed., Wiley-Blackwell Companion to Christian Mysticism (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2012), 489—501.
 Sergii Bulgakov // Augustine Casiday, ed., The Orthodox Christian World (London: Routledge, 2012), 344—350.
 The Greek Church Fathers and Philosophy // Oliver D. Crisp et al., eds., Theology and Philosophy: Faith and Reason (London: T&T Clark, 2012), 17-30.
 
 Florovsky’s Monograph Herzen’s Philosophy of History: The New Archival Material and the Reconstruction of the Full Text’, Harvard Theological Review 108:2 (April 2015), 197—212.
 Г. В. Флоровский. «Русская философия в эмиграции»  // Историко-философский ежегодник. 2013. — С. 314—337.
 Неизвестная страница историко-философского наследия Г. В. Флоровского  // Историко-философский ежегодник. 2013. — С. 304—313.
 How Will the Pure in Heart See God? // CAS Spotlight 6/1 (Fall 2013). — p. 16-17.
 Девятнадцать тезисов диссертации протоиерея Георгия Флоровского «Историческая философия Герцена»  // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2013. — Вып. 3 (52). — С. 126—132 (в соавторстве с Мэтью Бэйкером)
 Georges Florovsky’s Reading of Maximus: anti-Bulgakov or pro-Bulgakov?  // Maxim Vasiljević, ed., Knowing the Purpose of Creation through the Resurrection: Proceedings of the Symposium on St. Maximus the Confessor (Alhambra, CA: Sebastian Press and University of Belgrade Press, 2013), 407—415.
 Creation in Early Christian Polemical Literature: Irenaeus against the Gnostics and Athanasius against the Arians  // Modern Theology 29/2 (April 2013), 22-32.
 Florovsky’s Neopatristic Synthesis and the Future of Orthodox Theology  // George Demacopoulos and Aristotle Papanikolaou, eds. Orthodox Constructions of the West (New York: Fordham University Press, 2013), 102—124, 302—308.
 Влияние прот. Георгия Флоровского на православное богословие XX века // Труды Киевской духовной академии. 2014. — 20. — С. 71-92.
 Жажда церковного единства: Международный Украинский Православный Симпозиум в Торонто  // May 14, 2014.
 The President and the Patriarch: An Alliance over Ukraine?  // First Things. April 1, 2014.
 Vladimir Lossky’s Reception of Georges Florovsky’s Neo-Patristic Theology  // Justin Mihoc and Leonard Aldea, eds., A Celebration of Living Theology: A Festschrift in Honour of Andrew Louth (London: T&T Clark, 2014), 191—202.
 The Heritage of Vatican II and the Future of Orthodox-Catholic Dialogue // Lawrence Cross and Birute Arendarcicas, eds., Orientale Lumen: Australasia and Oceania IV: «Church and the West Questioning the Modern Context»: Proceedings of the Conference Held in Melbourne, 4-7 July 2012 (Bayswater, Victoria, Australia: Freedom Publishing Company, 2015), 147—157.
 Bulgakov’s Account of Creation: Neglected Aspects, Critics and Contemporary Relevance // International Journal of Systematic Theology 17.4 (October 2015), 450—463.
 «Запад» и «Восток» в контексте философии неопатристического синтеза // А. В. Черняев, ed., Георгий Васильевич Флоровский. — Москва: Политическая энциклопедия, 2015. — C. 180—204.
 Парадигмальный сдвиг в историософии Г. В. Флоровского: об истории создания курса лекций «Философия Вл. Соловьева» // Историко-философский ежегодник. 2015. — C. 284—302.
 Флоровский Г. В. Лекции, читанные в Русском Институте, Прага 1922—1923 // Историко-философский ежегодник. 2015. — C. 303—326.
 Флоровский Г. В. Творческий путь Владимира Соловьева. Публичная лекция. // Историко-философский ежегодник. 2015. — C. 327—349.
 Diaspora and American Orthodoxy  // Public Orthodoxy, September 2015
 The Future Pan-Orthodox Council: To Be or Not to Be?  // First Things, 22 January 2016.
 Быть иль не быть всеправославному собору?  // Киевская Русь, 22 January 2016
 Can Anything Good Come out of a Pan-Orthodox Council? A Response to Detractors  // Public Orthodoxy, 22 January 2016.
 Может ли быть что доброе от Всеправославного Собора? Ответ недоброжелателям  // Релiгiя в Українi, 21 February 2016
 Why Did Patriarch Kirill of Moscow Agree to Meet with Pope Francis? A Primer in Byzantine Politics of the Russian Orthodox Church  // Public Orthodoxy, 6 February 2016.
 Varförgick Moskvapatriarken Kirill med påattträffapåvenFranciskus?  // Signum 1 (2016)
 «Почему Патриарх Кирилл согласился встретиться с Папой Франциском? Азы византийской политики РПЦ МП»  // portal-credo.ru, 12 February 2016.
 The Great and Holy Council of Crete and Orthodox-Catholic Relations // Nathanael Symeonides, ed., Towards the Holy and Great Council: Theological Reflections (New York, NY: Department of Inter-Orthodox, Ecumenical & Interfaith Relations, 2016), 45-48.
 The Great and Holy Council of Crete and Orthodox Catholic Relation  // Public Orthodoxy, 10 March 2016.
 When the Pope and Patriarchs Go Island Hopping: Cuba, Lesbos, and Crete  // Public Orthodoxy, 16 April 2016. (в соавторстве с Джоном Хриссавигисом)
 The Pan-Orthodox Council Must and Will Proceed  // First Things, 6 June 2016.
 El sínodo panorthodoxo esvinculante // Alfa y Omega, 30 June 2016, p. 11. (в соавторстве с Джоном Хриссавигисом)
 Historic Orthodox Council Meets despite Absence of Four Churches: Russia’s Influence Seen behind the Scenes // America: The National Catholic Review, 7 July 2016.
 Orthodox Council Bridges Tensions, Moves towards Interfaith Dialogue: Council of Crete Embraces Outward-Looking Leadership  // America: The National Catholic Review, 12 July 2016.
 Diversity in Eastern Christianity: Historical Traumas and Cultural Dislocations // Michael J. Sweeney, ed., Justice through Diversity? A Philosophical and Theological Debate (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2016), 359—372.
 An Overview of Patristic Theodicies // Nonna Verna Harrison and David G. Hunter, eds., Suffering and Evil in Early Christian Thought (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2016), 1-6.
 Salvation and the «Pursuit of Happiness»  // Public Orthodoxy, 20 March 2017
 Perichoretic Ecumenism Inspired by John 17: A Response to Prof. R. R. Reno // Charles Raith II, ed., The Gospel of John: Theological-Ecumenical Readings (Eugene, Oregon: Cascade, 2017), 168—172.
 The Epistemological Contours of Florovsky’s Neopatristic Theology // Journal of Eastern Christian Studies 69. 1-2 (2017), 11-24.
 Epistemological Contours of Florovsky’s Neopatristic Theology // Journal of Eastern Christian Studies. 2017. — № 69. — p. 11-24.
 Plotinus on Divine Simplicity // Modern theology vol. 35 (2019) p. 442—451.

 Paul Valliere, Modern Russian Theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 2000) // Theology Today 58 (2002), 656.
 Почитание имени божьего  // Независимая газета, 06.18.2003.
 L. M. McDonald and J. A. Sanders, eds., The Canon Debate (Peabody, Mass: Hendrickson, 2002) // Theological Studies 65 (2004), 181—183.
 A. M. Aagaard and P. Bouteneff, Beyond the East-West Divide: The World Council of Churches and «the Orthodox Problem» (Geneva: WCC Publications, 2001) // Religion in Eastern Europe 24 (2004), 36-40.
 Sergius Bulgakov, The Bride of the Lamb, trans. Boris Jakim (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 2002) // Pro Ecclesia 13 (2004), 106—108.
 Ysabel de Andia, Denys l’Aréopagite: Tradition et Métamorphoses (Paris: Vrin, 2006) // The Thomist 72 (2008), 334—336.
 ‘The Metaphysics of the Person: A response to Philip Rolnick’s Person, Grace, and God // Tradition and Discovery: The Polanyi Society Periodical 36. 3 (2010), 39-42.
 Heather Bailey, Orthodoxy, Modernity and Authenticity: The Reception of Ernest Renan’s Life of Jesus in Russia (Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2008) // Modern Greek Studies Yearbook 28-29 (2012—2013), 369-70.
 В. Соловьев. Письма. Под ред. Э. Л. Радлова. Изд. «Время». Петербург, 1923 // Историко-философский ежегодник. 2015. — C. 350—361.
 Christopher Beeley, The Unity of Christ // Scottish Journal of Theology 68/3 (2015), 345—350.

Литература

Примечания 

Диаконы Православной церкви в Америке
Богословы США
Патрологи США
Персоналии по алфавиту
Исследователи истории Православной церкви в Америке